ЧР може да се односи на:

 Чеченска Република
 Чешка Република
 Чувашка Република